Diagramm steht für:

 Diagramm, grafische Darstellung von Daten, Sachverhalten oder Informationen
 Diagramm (Logik), in der Modelltheorie eine bestimmte Menge von Aussagen zu Beziehungen zwischen Modellen

Siehe auch:
 Diagrammtachymeter (Geodäsie)
 Flussdiagramm (Begriffsklärung)
 Umgebungsdiagramm (Informatik)

 Diagrammatik (interdisziplinäre Wissenschaft)